Maria Vetulani de Nisau (1898–1944) – działaczka niepodległościowa i socjalistyczna, organizatorka ruchu harcerskiego, obrończyni Lwowa, łączniczka AK, powstanka warszawska
 Maria Vetulani, z domu Godlewska (1910–1995) – lekarka chirurgii stomatologicznej, doktor medycyny, działaczka społeczna, aktywna w polskim konspiracyjnym ruchu oporu w czasie II wojny światowej